Galileo steht für:

 Galileo (Vorname), männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 GALILEO, Konferenz-, Hotel- und Ladenzentrum auf dem Hochschulgelände Garching, siehe Hochschul- und Forschungszentrum Garching #GALILEO
 Künstlername von Freddy Sahin-Scholl (* 1953), deutscher Sänger
 Galileo (Pferd) (* 1998), irisches Rennpferd
 Galileo-Kliffs, Kliffs auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Astronomie und Raumfahrt:
 Galileo (Exoplanet), kreist im Doppelsternsystem Copernicus
 Galileo (Raumsonde), 1989 gestartet zur Erforschung des Planeten Jupiter
 Galileo Regio, eine dunkle Region auf dem Jupitermond Ganymed
 Telescopio Nazionale Galileo (TNG), Observatorium auf der Kanareninsel La Palma

Technik:
 Galileo (Satellitennavigation), europäisches Navigationssatellitensystem
 Intel Galileo, Physical-Computing-Plattform für Arduino
 Galileo-Thermometer, Wärmemessgerät und Zimmerdekoration

Unternehmen:
 Galileo (CRS), Computerreservierungssystem
 Galileo Avionica, italienisches Rüstungs- und Elektronikunternehmen
 Officine Galileo, ehemaliger italienischer Autohersteller

Wissensvermittlung:
 Galileo (Fernsehsendung), Infotainmentsendung von ProSieben
 Galileo Press, deutscher Fachverlag, siehe Rheinwerk Verlag
 Museo Galileo, Museum für Wissenschaftsgeschichte in Florenz
 Universität Galileo, private Hochschule in Guatemala

Siehe auch:
 Galilei
 Gallileo, Hochhaus in Frankfurt
 Galileusz